Плосковице — село и муниципалитет в районе Литомержице Устецкого края в Чехии.
 Плосковице — замок эпохи барокко в селе Плосковице в Северной Чехии, дворцового типа с нетипичной для страны планировкой.